, відомі носії:
 Орлов Олександр Олександрович (військовий) (1986—2022) — підполковник Національної гвардії України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Орлов Олександр Олександрович (1889—1974) — радянський актор.
 Орлов Олександр Олександрович — кандидат біологічних наук, лаупеат Державної премії України в галузі науки і техніки.
 Орлов Олександр Олександрович ( 1931) — академік Української нафтогазової академії, доктор геолого-мінералогічних наук, Заслужений працівник народної освіти України.
 Орлов Олександр Олександрович — хокеїст